Der Begriff Acne juvenilis wird je nach Quelle synonym verwendet für

die Akne im vorpubertären Kindesalter (ab 3. Lebensmonat), siehe Acne infantum.
die Akne in der Pubertät, siehe Acne vulgaris.